Gibraltar est le titre de plusieurs films :
 Gibraltar, film de Fyodor Otsep, sorti en 1938 ;
 Gibraltar, film de Pierre Gaspard-Huit, sorti en 1964 ;
 Gibraltar, film de Julien Leclercq sorti en 2013.